«Волочаевская» — проектируемая станция Новосибирского метрополитена
 Волочаевская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР